Володимир Мочарник – єпископ Закарпатський і Чорногорський Апостольської Православної Церкви.

Володимир Іванович Мочарник народився 22 квітня 1965 р. в селі Велика Копаня, що на Закарпатті.

У 1998 році відбулася його зустріч з єпископом Мукачівської Греко-католицької єпархії Іваном Маргітичем, спілкування з яким продовжувалося аж до смерті владики Івана у 2003 році. Владика Маргітич, якого в Закарпатті називають народним єпископом, став духовним наставником Володимира Мочарника.

З 2000 року Володимир Мочарник відвідує Кіблярську православну обитель, яка знаходиться у с. Кібляри, Ужгородського району, Закарпатської області. Там він несе послух, проходить духовну науку та духовну настанову у ігумена обителі о. Миколи Ананченка.

У 2004 р. був рукоположений на священика, а 15 вересня 2007 року – на єпископа Апостольської Православної Церкви. Єпископську хіротонію здійснив предстоятель АПЦ митрополит Московський, архієпископ Всеросійський Віталій (Кужеватов), якому співслужили митрополит Царськосельський Сергій (Саркісов) та інші клірики АПЦ.

Володимир Мочарник філолог за освітою, журналіст, видавець і головний редактор незалежної громадсько-релігійної газети "Чорна Гора".

Релігійні діячі